Allene bezeichnet:
 eine Stoffgruppe in der organischen Chemie, siehe Allene
 einen Fluss im US-Bundesstaat Alaska, siehe Allene Creek